Розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Италии по баскетболу 1962/1963 стал 41-м в истории.

Результаты 
Турнир проводился в два круга. За победу начислялось два очка, за поражение — нуль, допускались ничейные результаты, за которые обе команды получали по одному очку. Согласно регламенту, команды, занявшие по итогам чемпионата три последних места, выбывали в низшую лигу.

Матчи за 10—12 места 
Поскольку по результатам турнира клубы «Парфенопа Наполи», «Лацио» и «Альгор Песаро» набрали одинаковое количество очков, между ними были проведены дополнительные матчи за право остаться в элитном дивизионе.

По итогам этого мини-турнира все команды одержали по одной победе, но наихудшей разницей набранных очков обладал клуб «Альгор Песаро», который и покинул элитный дивизион.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги legabasket.it

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
1962 год в баскетболе
1963 год в баскетболе